Daniel Zlotins Filmografie umfasst über 600 Musikvideos, Werbespots und Imagefilme sowie mehrere Kurzfilm und eine Dokumentation.

Musikvideos (Auswahl)

Dokumentation

Kurzfilme

Weblinks 
 Homepage von Daniel Zlotin

Einzelnachweise 

Zlotin